Le Molard kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Le Molard, Riviera-Pays-d'Enhaut, Vaud, 
 Le Molard, Nyon, Vaud,